St Cuthbert’s Church ist der Name folgender Kirchengebäude:

in England:
 St Cuthbert’s Church (Churchtown), Merseyside
 St Cuthbert’s Church (Crayke), North Yorkshire
 St Cuthbert’s Church (Darwen), Blackburn with Darwen
 St Cuthbert’s Church (Durham), County Durham
 St Cuthbert’s Church (Edenhall), Cumbria
 St Cuthbert’s Church (Elsdon), Northumberland
 St Cuthbert’s Church (Halsall), Lancashire
 St Cuthbert’s Church (Holme Lacy), Herefordshire
 St Cuthbert’s Church (Lytham), Lancashire
 St Cuthbert’s Church (Over Kellet), Lancashire
 St Cuthbert’s Church (Redmarshall), County Durham
 Old St Cuthbert’s Church, Dorsetshire
 Church of St Cuthbert (Wells), Somerset
 Church of St Cuthbert by the Forest, Cheshire West and Chester

in Schottland:
 St Cuthbert’s Church (Edinburgh), City of Edinburgh
 St Cuthbert’s Church (Monkton), South Ayrshire
 St Cuthbert’s Roman Catholic Church, City of Edinburgh

Siehe auch:
 St Cuthbert’s Parish Church